Oostende (Frans: Ostende), een stad in de Belgische provincie West-Vlaanderen
Oostende (Zeeland), een verdwenen dorp in Zeeland
Ostende (Argentinië), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires